Habřina může být:

 habrový les

lidská sídla
 Habřina – obec v okrese Hradec Králové v Královéhradeckém kraji
 Habřina (tvrz) – tvrz v této obci
 Habřina (Úštěk) – část města Úštěk v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji
 Vlčí Habřina – obec v okrese Pardubice v Pardubickém kraji

vodní tok
 Habřina – potok v okrese Brno-venkov, pravostranný přítok Bobravy

příjmení osob
 Rajmund Habřina (1907–1960) – český pedagog, spisovatel, překladatel, odbojář a politický vězeň

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno